Крапивка:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Крапивка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Крапивка — деревня в Лукояновском районе Нижегородской области.
 Крапивка — деревня в Шатковском районе Нижегородской области.
 Крапивка — деревня в Тарском районе Омской области.
 Крапивка — деревня в Троснянском районе Орловской области.
 Крапивка — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Крапивка — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Крапивка — деревня в Спировском районе Тверской области.

Реки 
 Крапивка (приток Лобище) — река в России, протекает в Кировской области. 
 Крапивка (приток Медведицы) — река в РФ, протекает в Тверской области, Московской области, Ярославской области, Владимирской области. 
 Крапивка (приток Рачайны) — река в России, протекает в Торжокском районе Тверской области. 
 Крапивка (приток Уя) — река в Российской Федерации, протекает в Омской области.